Carlos Mariano Galvão Bueno (São Paulo, 10 de janeiro de 1834 — 24 de maio de 1883) foi um advogado e professor de filosofia brasileiro.

Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo em 1860, em 1867 tornou-se professor de filosofia e retórica da mesma faculdade. Foi autor de alguns livros, dentre os quais destacam-se Noções de filosofia, acomodadas ao sistema de Krause, e extraídas das obras filosóficas de G. Tiberghien e Ahrens, editado em 1877.

Morreu tragicamente afogado durante uma pescaria no rio Tamanduateí.

Em sua homenagem foi batizada uma rua no bairro da Liberdade, a rua Galvão Bueno, que tem início na praça da Liberdade e fim na rua Tamandaré. Seu nome anterior era "rua Detrás do Cemitério".

Professores da Universidade de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo
Advogados do estado de São Paulo
Mortes por afogamento
Mortos em 1883